

Geografie 
 De Pamir, een gebergte in Centraal-Azië
 De Tadzjiekse benaming voor een trogdal
 Grote Pamir, een trogdal in het Pamir-gebergte
 Kleine Pamir, een trogdal in het Pamir-gebergte
 Pamir (rivier), een rivier in de Grote Pamir
 De M41 (Centraal-Azië), een weg door het Pamir-gebergte, ook Pamir Highway genoemd

Diversen 
 Pamir (schip, 1905), een Duits zeilschip uit het begin van de 20e eeuw 
 Pamir Airways, een voormalige Afghaanse luchtvaartmaatschappij
 Pamir Airways-vlucht 112, een in 2010 verongelukt vliegtuig
 De Pamirtalen, een groep Oost-Iraanse talen